Het ATP-toernooi van Atlanta/Orlando 1999 (met de officiële naam AT&T Challenge 1999) werd van 26 april tot en met 2 mei 1999 gehouden in de Amerikaanse hoofdstad Atlanta.
Er werd gespeeld op de gravelbanen van de Atlanta Athletic Club.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1999
Atlanta/Orlando